Zdeněk Svěrák, tjeckisk manusförfattare och skådespelare, född 28 mars 1936 i Prag.
Var språklärare i tjeckiska innan han började skriva filmmanus till TV.
Hans manus lade grunden för de mest succéfulla filmerna under 70- och 80-talet.  
Sedan början av 90-talet har Zdenek endast jobbat med sin son, Jan Sverák.

Filmografi (urval av filmer har han skrivit och medverkat i)
2001 - Det djupa blå (Tmavomodrý svět)
1996 - Kolya (Kolja)
1994 -   Akumulator (Akumulátor I)
1991 - Grundskolan (Obecná škola)

Externa länkar
 

Födda 1936
Tjeckiska skådespelare
Tjeckiska manusförfattare
Män
Levande personer